Гра́мши () — старинный город и муниципалитет в области Эльбасан в центральной Албании. Население 24 231 (2011). Из города вели своё происхождение предки итальянского коммуниста Антонио Грамши.

Муниципалитет образован в ходе проведения местной реформы 2015 года путём слияния упразднённых муниципалитетов Грамши, Kodovjat, Kukur, Kushovë, Lenie, Pishaj, Poroçan, Skënderbegas, Sult и Tunjë, ставшими частями муниципалитета. Грамши стал его административным центром. По переписи 2011 года численность населения составляла 24 231 человек с общей площадью в 739,22 км². Собственное население (в прежних границах) бывшего муниципалитета по переписи 2011 года составляло 8 440 человек.

Город имеет транспортное сообщение с городами: Эльбасан, Корча, Поградец, Чоровода, Либражд и Берат. Через Грамши протекает река Деволи.

История и этимология 
В период Османской империи и до провозглашения декларации независимости Албании в 1912 году, город был известен как  на турецком языке.

Грамши был заселён в древние времена, что подтверждается археологическими находками, сделанными в тумулусе Tuma e Cerujës.

В Средние века территория была под влиянием феодала Георгия Арианити. Во время османского правления эта местность была административной единицей (Kaza) османской империи в составе санджака Эльбасан и входила в вилайет Манастир.

С 1912 по 1947 годы, город был центром территории Грамши. С введением нового на то время административного деления, он стал административным центром округа Грамши, в котором располагались различные государственные учреждения. Грамши получил статус города 10 июля 1960 года. С 1965 года он был муниципалитетом.

Экономика и культура 
В эпоху коммунизма в городе размещался один из основных заводов по производству военной техники "Молот". В 1980 году началось строительство ГЭС на реке Деволи, но было прекращено после смерти лидера коммунистов Энвер Ходжа, после чего начался переходный период до 1990-х годов, завершившийся падением этой системы.

В октябре 2013 года сообщалось о высоком долге муниципалитета и близком банкротстве.

В городе есть свой футбольный клуб «Грамши».

Известные персоны 
 в XVI веке в Грамши родился известный архитектор Kasemi
 Ismail Qemali Gramshi — один из подписавших декларацию независимости Албании
 Антонио Грамши — известный итальянский политик ссылается на своё происхождение из Грамши

Примечания 

Города Албании